Protágoras pode se referir a:

 Protágoras de Abdera - filósofo da Grécia Antiga
 Protágoras (diálogo) - diálogo do autor grego Platão

Desambiguação